Pelodrilus är ett släkte av ringmaskar. Pelodrilus ingår i familjen Haplotaxidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gördelmaskar
Pelodrilus